Aalesunds Fotballklubb of kortweg Aalesund is een voetbalclub uit de Noorse stad Ålesund. De club werd opgericht in 1914 en pendelt vaak tussen de Eliteserien en de 1. divisjon. De traditionele kleuren van de vereniging zijn oranje-blauw.

Geschiedenis 
De club werd opgericht in 1914. In 2004 had ze 835 aangesloten actieve leden. De naam is een verouderde schrijfwijze van Ålesund en wordt als Olesun uitgesproken.

Aalesunds FK speelde zijn wedstrijden tot 2005 in het Kråmyrastadion, waarna de club naar het gloednieuwe Color Line stadion verhuisde. Dit stadion heeft een capaciteit van 11.000 toeschouwers. De aantrekkingskracht van het nieuwe stadion en de stijgende interesse in het Noorse voetbal in het algemeen zorgde ervoor dat het eerste elftal de laatste jaren geregeld voor een uitverkocht stadion speelt. Het gemiddelde toeschouwersaantal in 2006 bedroeg 9.943, wat een record is in de Noorse 1. divisjon. In 2008 eindigde de club op de voorlaatste plaats en kon een rechtstreekse degradatie vermijden omdat de competitie werd uitgebreid naar zestien clubs. Aalesund moest een play-off spelen tegen Sogndal IL, de nummer vier uit de 1. divisjon. Aalesund won deze met verve en kon zo het behoud verzekeren. In 2009 behaalde de club onder leiding van hoofdcoach Kjetil Rekdal het eerste grote succes door de Noorse beker te winnen. In de finale, gespeeld op 8 november, won de ploeg na strafschoppen van Molde FK, nadat beide teams in de reguliere speeltijd plus verlenging op 2-2 waren blijven steken.

De plaatselijke supportersclub van AaFK heet Stormen ("De Storm") en telt ongeveer 2000 leden. De voornaamste rivalen van de club zijn Molde FK en IL Hødd.

Erelijst
 Beker van Noorwegen
2009, 2011

Eindklasseringen

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie: Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=7%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 1998 ||bgcolor="#FA8072"| 11 || 14 || 1. divisjon || 26 || 10 || 4 || 12 || 26–41 || 34 || ??
|-
| 1999 || 1 || 12 || 2. divisjon || 22 || 17 || 5 || 0 || 83–17 || 56 || ??
|-
| 2000 ||bgcolor="#00FF00"| 1 || 12 || 2. divisjon || 22 || 18 || 2 || 2 || 81–16 || 56 || ?? 
|-
| 2001 || 6 || 16 || 1. divisjon || 30 || 13 || 8 || 9 || 65–51 || 47 || 1.107
|-
| 2002 ||bgcolor="#00FF00"| 2 || 16 || 1. divisjon || 30 || 19 || 7 || 4 || 77–26 || 64 || 2.495
|-
| 2003 ||bgcolor="#FA8072"| 13 || 14 || Eliteserien || 26 || 7 || 7 || 12 || 30–43 || 28 ||  6.626 
|-
| 2004 ||bgcolor="#00FF00"| 2 || 16 || 1. divisjon || 30 || 21 || 1 || 8 || 67–36 || 64 || 4.905
|-
| 2005 ||bgcolor="#FA8072"| 13 || 14 || Eliteserien || 26 || 6 || 9 || 11 || 30–42 || 27 || 10.639
|-
| 2006 ||bgcolor="#00FF00"| 2 || 16 || 1. divisjon || 30 || 17 || 9 || 4 || 71–35 || 60 || 9.943
|-
| 2007 || 11 || 14 || Eliteserien || 26 || 9 || 3 || 14 || 40–56 || 30 || 10.421
|-
| 2008 || 13 || 14 || Eliteserien || 26 || 7 || 6 || 15 || 29–42 || 35 || 10.363
|-
| 2009 || 13 || 16 || Eliteserien || 30 || 9 || 9 || 12 || 34–43 || 36 ||  10.218 
|-
| 2010 || 4 || 16 || Eliteserien || 30 || 14 || 5 || 11 || 46–37 || 47 ||  10.144  
|-
| 2011 || 9 || 16 || Eliteserien || 30 || 12 || 7 || 11 || 36–38 || 43 || 9.566
|-
| 2012 || 11 || 16 || Eliteserien || 30 || 9 || 11 || 10 || 40–41 || 38 || 9.184
|-
| 2013 || 4 || 16 || Eliteserien || 30 || 14 || 7 || 9 || 55–44 || 49 || 8.192
|-
| 2014 || 7 || 16 || Eliteserien || 30 || 11 || 8 || 11 || 40–39 || 41 || 7.602
|-
| 2015 || 10 || 16 || Eliteserien || 30 || 11 || 5 || 14 || 42–57 || 38 || 6.696
|-
| 2016 || 9 || 16 || Eliteserien || 30 || 12 || 6 || 12 || 46–51 || 42 || 6.384
|-
| 2017 ||bgcolor="#FA8072"| 15 || 16 || Eliteserien || 30 || 8 || 8 || 14 || 38–50 || 32 || 6.062
|-
| 2018 || 3 || 16 || 1. divisjon || 30 || 18 || 5 || 7 || 58–31 || 59 || 4.812
|-
| 2019 ||bgcolor="#00FF00"|1 || 16 || 1. divisjon || 30 || 25 || 4 || 1 || 67–25 || 79 || 4.099
|-
| 2020 ||bgcolor="#FA8072"| 16 || 16 || Eliteserien || 30 || 2 || 5 || 23 || 30–85 || 11 || 200
|-
| 2021 ||bgcolor="#00FF00"|2 || 16 || 1. divisjon || 30 || 16 || 10 || 4 || 68–43 || 58 || 2.597
|}

 In Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, PO=Play Offs, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .Uitslagen vanuit gezichtspunt Aalesunds FK

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Noorwegen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers 

De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van Aalesunds FK uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Enar Jääger degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Aalesunds FK in totaal 44 keer uit voor het Estische nationale elftal.

Trainer-coaches
  Knut Osnes (1970–71)
  Egil Olsen (1989)
  Knut Torbjørn Eggen (1994–96)
  Per Joar Hansen (2007)
  Sören Åkeby (2008)
  Kjetil Rekdal (2008–12)
  Jan Jönsson (2013–14)
  Harald Aabrekk (2015)
  Trond Fredriksen (2015–17)

Ålesund
Noorse voetbalclub
Møre og Romsdal
Sport in Møre og Romsdal